Меркатор (-{Mercator}-) је латинска реч која у преводу значи „трговац“. 

Овај термин се најчешће односи на:

 Герхарда Меркатора (-{Gerardus Mercator}-), картографа из 16. века.
 Меркаторову пројекцију, картографску пројекцију, добила име по њему.

Такође означава и:

 Меркатор, словеначки ланац трговачких хипермаркета.
 Меркатор центар Београд
 Николаса Меркатора (-{Nicholas Mercator}-), математичар из 17. века.